Nothnagel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anke Nothnagel (född 1966), tysk kanotist
 Dominik Nothnagel (född 1994), tysk fotbollsspelare
 Hermann Nothnagel (1841–1905), tysk läkare

Tyska efternamn